Даниил Евгеньевич Купсин (род. 1977) — российский финансист и предприниматель, член Ассоциации менеджеров России, экс-генеральный директор УК «Объединенные Медиа», создатель радиостанции Business FM. С 2013 года по 2016 год — Совладелец и Председатель Совета Директоров компании «Max Telecom», крупнейшего болгарского оператора мобильной связи стандартов WiMax и LTE. Член совета директоров ОАО «Новомосковский технопарк». CEO и управляющий директор Upffinity Gaming Management BV.

Общие сведения 
Даниил Купсин родился в Ленинграде в семье Евгения Вениаминовича Купсина, предпринимателя в сфере фармацевтики и недвижимости, и его жены, Беллы Михайловны Купсиной, продюсера Александра Розенбаума.

В 15 лет Даниил Купсин переехал в Швейцарию, где окончил общеобразовательную школу-интернат Institut auf dem Rosenberg, St Gallen.

В 1995 году, в возрасте 18 лет, переехал в США, где в 1999 году получил диплом бакалавра в области финансов и бизнес администрирования в American University, Washington DC. После окончания обучения Даниил работал в Access Industries и поступил в магистратуру Touro Law School, где получил диплом магистра юриспруденции, успешно сдав экзамен New York State Bar Exam.

Образование 
В 1999 получил высшее образование в American University (Вашингтон) по специальности «Финансы, корпоративные финансы».

В 2003 окончил юридическую магистратуру Touro College (Нью-Йорк).

Доктор юриспруденции штата New York (Member of New York State Bar 2004).

Карьера 
В 1998, ещё будучи студентом, Даниил Купсин основал «Невскую телефонную компанию».

В 2004 году — занял должность Вице-президента по корпоративным финансам в инвестиционной компании «Антанта-Капитал».

В 2005 году Даниил Купсин возглавил издательский дом «Московские новости».

В 2006 году он стал генеральным директором созданной им Управляющей компании «Объединенные Медиа» (газета Business & Financial Markets, радиостанции Business FM, КИНО FM, журнал «Популярные финансы»).

В 2009 году Даниил сменил на посту Председателя Совета Директоров компании «Лаборатория ANVI» (бывший «Антивирал») своего отца Евгения Купсина.

В 2013 году Купсин выкупил 100 % акций болгарского оператора мобильной связи WiMax и LTE компании «Max Telecom». В том же году Даниил Купсин возглавил Совет Директоров компании.

В 2019 году, совместно с корпорацией Vin Group, запустил во Вьетнаме проект Corona Resort & Casino. Кроме этого, занят сегодня развитием недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.

Антанта-Капитал 
В 2004-05 годах работает в должности Вице-президента по корпоративным финансам в инвестиционной компании «Антанта-Капитал». В этот период создается проект интернет-кафе NetCity — сети, в которой клиенты смогли открывать торговые счета, получать консультации, посещать обучающие семинары.

«Антанта-Капитал» стала первой компанией, которая начала развивать направление, впоследствии названное коворкингом.

Проект Business FM 
Business FM — первое деловое разговорное радио в России, рассказывающее о глобальных тенденциях экономического развития.

Радиостанция впервые воплотила концепцию Breaking News, Stream News — новости выходят в прямой эфир сразу же после появления в ленте информационных агентств или происшествия в мире. Первый пример непрерывного новостного потока в области деловых СМИ в России.

Вещание станции началось 1 марта 2007 года в Москве. Ежедневная аудитория достигла более 400 тыс. слушателей. Летом 2009 года «Объединенные Медиа» была продана NLMK Group.

Вместе с Даниилом Купсиным у истоков радиостанции стояли: Дмитрий Солопов, Егор Альтман.

Радиостанция Business FM была признана одним из наиболее успешных проектов на отечественном рынке медиа. Весной 2011 года РСПП назвал Business FM лучшим российским СМИ в области деловой журналистики.

Лаборатории ANVI 
НПО «Антивирал» было создано Евгением Купсиным в 1994 году. Крупнейшие бренды компании — «Антигриппин» и «Антигриппин Максимум».

В 2009 году Даниил Купсин сменил своего отца на посту председателя совета директоров «Лаборатории ANVI» (бывший «Антивирал») и заявляет о том, что планирует увеличить выручку компании с примерно 1 млрд руб. на конец 2009 года до 2,5 млрд руб. Выручку удалось удвоить и достичь почти 12 % доли рынка.

В 2011 году AnviLab Group была продана Protek Group.

Max Telecom 
После приобретения Купсиным 100 % акций компании в 2013 году, Max Telecom покупает лицензию на связь в стандарте LTE.

Даниил Купсин вложил 100 миллионов евро в развитие данного стандарта в Болгарии. Благодаря этому, уже в 2014 году компания, первой в Болгарии, приступила к эксплуатации сети в основных городах страны.

Corona Resort & Casino 
В 2019 году Даниил Купсин, в партнерстве с корпорацией Vin Group, участвует в проекте Corona Resort & Casino с общими инвестициями более 2 млрд долларов. Их совместными силами было запущено крупнейшее казино Вьетнама и несколько четырёх- и пятизвездочных отелей, включая Radisson Blue и Phu Quoc.

Признание 
В 2007 году Даниил Купсин стал лауреатом премии «Медиаменеджер России» за создание и развитие профессионально управляемых медийных активов.

В 2008 году Купсин вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» (раздел «Медиабизнес»), организованный ИД «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров России.

В 2012 году Даниил Купсин вместе с Егором Альтманом и Дмитрием Солоповым стал главным героем книги «Хулиганы в бизнесе: История успеха Business FM» (Автор Юрий Воскресенский). Книга, выпущенная издательством «Альпина Паблишер», стала первым отечественным бизнес-кейсом по созданию медиабизнеса в России — радиостанции Business FM. В 2013 году книга была номинирована на соискание книжной премии рунета — ежегодной награды в сфере литературного дела и книжного бизнеса в интернет.

В 2015 году Даниил Купсин стал лауреатом премии «Медиаменеджер России» в специальной номинации по стилю «Лицо компании / Личный бренд».

Семья 
Жена и 4 детей.

Примечания

Ссылки 
 30.04.2013 Газета. Ru Доренко демобилизовался со службы
 30.04.2013 Nag.ru Русские постоят сеть LTE на базе WiMax-оператора (в Болгарии)
 23.04.2013 Moneyjornal Болгарская компания Max Telecom (WiMAX-оператор) была куплена россиянином Даниилом Купсиным
 20.04.2013 Wapstat Болгарский WiMAX-оператор теперь принадлежит россиянину
 20.04.2013 Novinite.ru Российский бизнесмен приобрел 4-G оператора в Болгарии
 18.04.2013 Болгарские новости по-русски Даниил Купсин купил болгарского WiMax оператора
  16.07.12 ЖурДом Кто останется в телеэфире? Точка зрения журналиста
 08.06.12 Slon.ru Книга недели. «Хулиганы в бизнесе: История успеха Business FM»
 06.06.12 Утро.ру Киты медиабизнеса провели «неЛитературный вечер»
 04.06.12 Advertology.Ru «Идальго» &co устроили «капустник» без цензуры 
 31.05.12 Finparty.ru Экс-Business FM похулиганила на «Коммерсантъ FM»
 18.05.12 Ведомости. Пятница Книги на выходные
 24.04.12 Утро.ru Как стать хулиганом в бизнесе
 16.04.12 Коммерсантъ Ушей не чая
 12.04.12 Finparty.ru Business FM отметила пятилетие в ночи
 11.04.12 Sostav.ru Егор Альтман и Дмитрий Солопов Хулиганы российского медиарынка
 03.04.12 Business FM Business FM — 5 лет. Часть вторая: Глобальный экономический кризис
 02.11.2010 Advis.ru «Лаборатория АНВИ» по итогам 3-го квартала 2010 увеличила отгрузки дистрибуторам своих противопростудных препаратов на 260 %
 08.11.10 BFM.ru «Лаборатория АНВИ» увеличила продажи в 2,5 раза
 12.05.2010 Sostav.ru Даниил Купсин возглавил фармкомпанию «Антивирал» 
 15.03.10 Газета. Ru «Непрерывный» Коммерсантъ
 17.06.2009 Коммерсантъ «Объединенные медиа» сплавили в НЛМК
 06.05.2009 Ведомости «Объединенные медиа» объединились
 04.05.2009 Газета.ру На радиостанции «Бизнес FM» сменился главный редактор
 30.04.2009 OnAir.ru Новые номинанты Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2009»
 07.04.2009 BFM.ru Руководство «Объединенных медиа» получит ещё 10 % холдинга 
 06.03.2009 Ведомости Радиопаразиты
 19.02.2009 Коммерсантъ Радиостанции собирают «Альянс»
 17.01.2009 Коммерсантъ France Soir заговорит с русским акцентом
 13.11.2008 Lenta.ru Мой бизнес
 13.11.2008 Sostsv.ru Купсин объединил медиа

Выпускники колледжа Туро
Выпускники Американского университета
Выпускники Школы бизнеса Американского университета